NGC 4576 (другие обозначения — UGC 7792, MCG 1-32-116, ZWG 42.182, VCC 1721, PGC 42152) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4576
Дева (созвездие)